Корепанов Анатолій Максимович — удмуртський лікар-терапевт
 Корепанов Афанасій Васильович (Лужанин Афанасій Васильович) — удмуртський поет, сатирик, байкар
 Корепанов Віталій Степанович — удмуртський лікар-терапевт
 Корепанов Герман Афанасійович — удмуртський композитор, артист, диригент
 Корепанов Дмитро Іванович (Кедра Мітрей) — удмуртський письменник, вчений, суспільний діяч, журналіст
 Корепанов Олександр Германович — удмуртський композитор
 Корепанов Олексій Якович (*1953) — російськомовний український радянський письменник-фантаст та літературний редактор.

Див. також 
 Корепанов-Камський Геннадій Михайлович
 Корепанова Катерина Митрофанівна